Känguru steht für:
 ein Beuteltier aus der Familie der Kängurus
 die australische Känguru-Insel
 Känguru (Fernsehsendung), eine Musik- und Ulkshow mit Hape Kerkeling
 Känguru (Münze), eine australische Silbermünze

Siehe auch:
 Känguru der Mathematik
 Die Känguru-Chroniken
 Die Känguru-Chroniken (Film)
 Känguru-Verteidigung
 Känguru-Wort
 Kangaroo